Больша́я детро́йтская тро́йка — неофициальное название трёх крупнейших американских автомобилестроительных компаний, базирующихся в городе Детройт, штат Мичиган, Соединённые Штаты Америки, либо в непосредственной близости от него — Chrysler Group LLC, General Motors и Ford Motor Company.

Дочерние компании General Motors 
 Buick
 Cadillac
 Chevrolet
 GMC
 Alpheon — марка использовалась на рынке Кореи в 2010—2015 годах.
 Asuna — марка предназначалась для сбыта автомобилей на рынке Канады в 1993—1995 годах.
 Acadian — марка использовалась на рынке Канады в 1962—1971 годах.
 GEO — марка существовала с 1989 по 1997 год.
 Holden — марка закрыта в 2021 году.
 Hummer — марка существовала в 1992—2010 годах.
 LaSalle — 1927—1940
 Pontiac — марка закрыта в 2010 году.
 Oldsmobile — марка существовала до 2004 года.
 Vauxhall — марка Джи-Эм с 1925 до 2017 года.
 Saturn — марка существовала c 1985 по 2010 год.

Кроме того, Джи-Эм является держателем крупнейшего пакета акций компании GM Daewoo Auto & Technology Co. of South Korea (торговая марка Daewoo), которая была упразднена в начале 2011 года.

Дочерние компании Ford Motor Company 
 Ford — с 1903
 Continental — недолго существовавшая в конце 1950-х годов (1955—1958 модельные года) формально самостоятельная автомобильная марка, принадлежавшая Ford Motor Company.
 Lincoln — с 1917, перешла под контроль Ford в 1922
 Edsel — 1958—1960
 Mercury — 1938—2011
 Merkur — бренд, под которым на рынок США и Канады поставлялись европейские модели Ford в 1985—1989 годах.
 Meteor — подразделение, выпускавшее автомобили для рынка Канады в 1949—1976 годах.
 Monarch — канадское подразделение Ford, существовало в 1946—1957 и 1959—1961 годах.

Дочерние компании Chrysler Group LLC 
 Chrysler — с 1925, с 1928 стала подразделением в рамках концерна Chrysler Motor
 Dodge — с 1914, с 1928 перешла под контроль Chrysler Motor
 Fargo — грузовое подразделение Chrysler Motor в 1928—1930-х, до 1972 года в Канаде, позже в Турции
 Jeep — основана (как фирма Overland) в 1908 году, в 1912—1953 — Wyllis-Overland, в 1953—1963 — Willis Motor Co. под контролем Kaiser Motors, в 1963—1970 — Kaiser Jeep, перешла под контроль American Motors в 1970, перешла под контроль Chrysler Motor в 1987
 Ram Trucks — с 2009 года
 Mopar
 SRT
 Eagle — образована после перехода под контроль Chrysler Motor компании American Motors в 1987, упразднена в 1998.
 Imperial — 1955—1975
 DeSoto — 1928—1961
 Plymouth — 1928—2001

См. также 
 Автомобилестроение
 Автомобилестроительные компании

Автомобилестроительные компании США